Gosper ist 

 der Name eines Countys in Nebraska, siehe Gosper County

Gosper ist der Familienname folgender Personen
 Bill Gosper (* 1943; R. William Gosper, Jr.), US-amerikanischer Mathematiker und Programmierer
 John Gosper (1842–1913), US-amerikanischer Politiker
 Kevan Gosper (* 1933), australischer Sprinter

Sonstiges:
 Gosper-Kurve